«Ли́рика» или «Лири́ческий» () — название театра в разных городах мира:

Австралия 
 «Лирика» — название театра «Лирический Сидней» до 2011 года, Сидней.
 «Лирика» — часть центра искусств в Кливленде.

Великобритания 
 «Лирика» — Белфаст.
 «Лирика» — Лондон.
 «Лирика» — Хаммерсмит и Фулем, Лондон.

Гонконг 
 «Лирика» — часть центра искусств в Гонконге.

Ирландия 
 «Лирика» — Дублин.

Канада 
 «Лирика» — Саскачеван.

США 
 «Лирика» — Аннистон, Алабама.
 «Лирика» — Бермингем, Алабама.
 «Лирика» — Гаррисон, Арканзас.
 «Лирика» — Майами, Флорида.
 «Лирика» — бродвейский театр в Нью-Йорке.
 «Лирика» — снесённый театр в Нью-Йорке.
 «Лирика» — Сан-Хосе, Калифорния.

ЮАР 
 «Лирика» — Йоханнесбург.

См. также 
 Лирика (значения)